Яков Лизогуб:
 Лизогуб, Яков Ефимович (1675—1749) — генеральный обозный и бунчужный Войска Запорожского.
 Лизогуб, Яков Иванович (ок. 1786 — ?) — переводчик при Императорском Московском театре.
 Лизогуб, Яков Кондратьевич (? — 1698) — генеральный есаул Войска Запорожского, каневский и черниговский полковник. Примечания